Раст — многозначный термин:

Фамилия
  (ок. 1818—1870) — американский политик, член Палаты представителей США (1859—1861), делегат Временного конгресса КША (1861—1862).
 Раст, Брайан (1922—2011) — британский музыкальный критик.
 Раст, Брайан (род. 1992) — американский хоккеист.
 Раст, Грегори (род. 1980) — швейцарский велогонщик.
  (1798—1875) — британский политик, член Палаты общин (1855—1859).
  (1872—1945) — британский предприниматель и политик, лорд-провост Абердина (1929—1932).
  (род. 1955) — американский экономист, обладатель медали Фриша Эконометрического общества (1992).
  (? — 1670) — англиканский священник, епископ Дромора (1667—1670).
  — американский энтомолог, лауреат премии Чарльза Уильяма Вудворта Энтомологического общества Америки (1994).
 Раст, Пол (род. 1981) — американский актёр, комик и музыкант.
  (род. 1997) — американская хоккеистка, игрок чемпионата Швеции в составе клуба АИК.
 Раст, Рене (род. 1986) — немецкий автогонщик.
  (1928—2018) — игрок в американский футбол и тренер, главный тренер клуба НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс» (1990).
  — американская журналистка, лауреат премии Джорджа Полка за репортаж об окружающей среде (2008).
  (род. 1950) — американский предприниматель, генеральный директор страховой компании State Farm (1985—2015).
 Мюррей-Раст, Питер (род. 1941) — британский химик.

Прочее
 Раст — один из мугамов азербайджанской и иранской народной музыки.
 Раст — населённый пункт в общине Невесине в Республике Сербской.
 «Раст» — предстоящий фильм в жанре вестерна.

См. также 
 Раст Гассер модель 1898 — револьвер.
 Белый Раст
 Растон
 Rust
 Руст